El Quince kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Quince, Jalisco, El Salto, 
 El Quince, Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar